Bulma steht für:

 Bulma (Framework), Software
 Bulma (Dragon Ball), Comicfigur